Melipilla hace referencia a varios artículos:

Lugares en Chile 
 Provincia de Melipilla, en el extremo occidental de la Región Metropolitana de Santiago;
 Melipilla,  comuna y ciudad capital de la provincia homónima;
 Estación Melipilla, estación ferroviaria del ramal Santiago - Cartagena.

Enlaces externos